Cirith Ungol (sind. przesmyk pająka) – przełęcz i położona w niej wieża ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Znajdowały się wśród Ephel Dúath w Mordorze. Ich nazwa nawiązuje do pajęczycy Szeloby, która miała tam swoją kryjówkę.

Przełęcz Cirith Ungol znajdowała się na wschód od Wieży Cirith Ungol i na zachód od Minas Morgul. Można się było stamtąd dostać przez labirynt korytarzy do Legowiska Szeloby i podziemnego wejścia do Wieży Cirith Ungol. Przejście to wykorzystali w 3019 roku Trzeciej Ery Frodo Baggins, Samwise Gamgee i Gollum podczas tajemnej wyprawy do Mordoru.

Wieża Cirith Ungol została wybudowana przez Gondorczyków jako jedna z twierdz, które miały zapobiec przedostawaniu się wrogów Gondoru z Mordoru na tereny kontrolowane przez Gondor (podobnie jak Zębate Wieże Morannonu i Durthang). Była to wysoka, otoczona murem, trzypoziomowa forteca. Z początku stacjonowały w niej gondorskie straże, jednak miejsce to opustoszało po Wielkiej Zarazie w 1636 roku Trzeciej Ery. Sauron po swoim powrocie uczynił z Cirith Ungol strażnicę broniącą przejścia do Mordoru. Odtąd stacjonowali w niej orkowie.

Brama strzeżona była przez posągi nazywane Wartownikami. Miały one po trzy głowy: jedna spoglądała na drogę, druga na bramę, zaś trzecia w kierunku dziedzińca. Groza Wartowników nie pozwalała wejść nikomu niepowołanemu do środka (Samowi udało się to dzięki Flakonikowi Galadrieli). W tej wieży przetrzymywany był Frodo, nim został uwolniony przez Sama.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia
Fikcyjne wieże

en:Cirith Ungol
fr:Cirith Ungol